Klaus Jensen ist der Name folgender Personen:
* Klaus Jensen (Politiker, 1952) (* 1952), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Trier
 Klaus Jensen (Politiker, 1958) (* 1958), deutscher Politiker (CDU), Abgeordneter im Landtag von Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Claus Jensen